Juan Arbelaez ist der Name von

* Juan Arbelaez (Koch) (1988), kolumbianischer Koch
 Juan Arbelaez (Fußballspieler) (* 1990), kolumbianischer Fußballspieler